In der japanischen Hauptstadt Tokio fanden bisher drei G7-Gipfel statt:
 G7-Gipfel in Tokio 1979, am 28. und 29. Juni 1979
 G7-Gipfel in Tokio 1986, vom 4. bis 6. Mai 1986
 G7-Gipfel in Tokio 1993, vom 7. bis 9. Juli 1993